Ligue 1 2010/2011 var den 73:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2010/2011
Fotbollssäsongen 2010/2011
2010 i Frankrike
2010 i Monaco
2011 i Frankrike
2011 i Monaco